

Famiglie 
 Famiglia Asinari di Bernezzo – ramificazione dell'antica famiglia degli Asinari

Persone 
 Demetrio Asinari di Bernezzo – militare, imprenditore e politico italiano
 Giacomo Asinari di Bernezzo – militare italiano, sindaco di Torino nel 1828
 Vittorio Asinari di Bernezzo – generale e patriota italiano

Pagine correlate 
 Asinari (disambigua)